

Musica 
 Watch – album dei Seatrain del 1973
 Watch – album dei Manfred Mann's Earth Band del 1978
 Watch – singolo di Billie Eilish del 2017
 Watch – singolo di Travis Scott del 2018

Altro 
 Watch – applicazione software di Apple